Gunung Mas (Marga Sekapung), een plaats in Indonesië
Gunung Mas (Belitang), een plaats in Indonesië